El nombre Jorge Del Río puede referirse a varias personas:

 Jorge Alberto del Río Salas (1918-2008), deportista olímpico argentino dedicado al yachting (vela);
 Jorge Omar del Río (1946-), piloto argentino de automovilismo de velocidad;
 Jorge Del Río (1975-), actor y director teatral español.
 Jorge Del Río (1951-), actor, dramaturgo y director teatral mexicano.
 Jorge Del Río (1900-1973), abogado e investigador argentino especializado en política eléctrica.